— девиз правления (нэнго) японского императора Го-Итидзё, использовавшийся с 1024 по 1027 год .

Продолжительность 

Начало и конец эры:
 13-й день 7-й луны 4-го года Дзиан (по юлианскому календарю — 19 августа 1024 года); причиной объявления нового девиза правления стало начало нового 60-летнего цикла;
 25-й день 7-й луны 5-го года Мандзю (по юлианскому календарю — 18 августа 1027 года).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения Ши цзин:「楽只君子、邦家之光、楽只君子、万寿無疆」.

События 
 1024 год (1-й год Мандзю) — Фудзивара-но Кинто отошёл от государственных дел и уединился в Китаяме в северной части Киото ;
 4 мая 1026 года (15-й день 4-й луны 3-го года Мандзю) — частичное лунное затмение;
 1026 год (17-й день 6-й луны 3-го года Мандзю) — землетрясение в провинции Ивами, вошедшее в историю под названием ;
 1027 год (4-й год Мандзю) — Фудзивара-но Митинага скончался в возрасте 62 лет;

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература